Saint-Palais est un toponyme que l'on retrouve pour plusieurs communes françaises. Le nom provient généralement de saint Pallais de Saintes, évêque de Saintes, dans la Gaule du .  Pour la commune de Saint-Palais, dans les Pyrénées-Atlantiques, le nom est lui d'origine basque, et basé sur le nom d'un  saint différent, d'Andalousie.

 Saint-Palais, dans l'Allier
 Saint-Palais, dans le Cher
 Saint-Palais, en Gironde
 Saint-Palais, dans les  Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Palais-de-Négrignac, en Charente-Maritime
 Saint-Palais-de-Phiolin, en Charente-Maritime
 Saint-Palais-du-Né, en Charente
 Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime

Voir aussi